Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1993 werd op 13 en 14 februari 1993 in het Vikingskipet te Hamar gehouden.

Titelverdediger was de Italiaan Roberto Sighel, die op de Olympic Oval in Calgary wereldkampioen was geworden. Falko Zandstra won zijn eerste wereldtitel.

Eindklassement

 * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

Langebaanschaatsen in 1993
Schaatsen in Noorwegen
 1993
Sport in Hamar
Schaatsen 1993